Mickaël Viguier est un acteur, chanteur et metteur en scène de théâtre français né le  à Sète. Il commence le théâtre dans le cadre scolaire dès ses premières années de collège, puis intègre la troupe d'amateurs La compagnie du strapontin. Par la suite, il entre au conservatoire de Montpellier puis à l'école Florent.

Les spectacles et films dans lesquels on a pu le voir :

2022 : 

" Le mariage de Figaro" d'après Beaumarchais, mise en scène de G. Droulez

" Ali Baba et le secret de la caverne magique" de N. Peyrin, mise en scène de N. Peyrin

2021 :

" Vendanges sans toi " de J. Brun, mise en scène de J. Brun

" Le dragon " d'après E.Schwartz, mise en scène de J.Guill

2020 : 

" L'héritier de village " d'après Marivaux, mise en scène par S. Lagord 

" Fernandel en chansons ", tour de chant de chansons de Fernandel 

2019 : 

" La servante amoureuse " d'après C. Goldoni, mise en scène par J. Guill 

" On ne badine pas avec l'amour " d' A. de Musset, mise en scène par I. Génot 

" Le réseau Shelburn ", film de N. Guillou 

2018 : 

" Le bourgeois gentilhomme " d'après Molière, mise en scène par L. Franceschi 

2017 : 

" Les jumeaux vénitiens " d'après C. Goldoni, mise en scène par S. Lagord 

" La noce tomate " de L. Varenne, mise en scène par L. Varenne 

" Ruy Blas " de Victor Hugo, mise en scène par I. Génot 

2016 : 

" Le dindon " d'après G. Feydeau, mise en scène par S. Lagord 

" Mes souvenirs tracent des traits droits " de N. Bara, mise en scène par J. Assemat 

" Spectaculo spectaculaire " d' A. Melillo et J. Mouchonnat, mise en scène par J. Mouchonnat 

2015 : 

" La nuit des rois " d'après W. Shakespeare, mise en scène de S. Lagord 

2014 : 

" Tartuffe " d'après Molière, mise en scène par L. Franceschi 

" Néandertal...et des poussières " de L. Keel, mise en scène par L. Keel 

2013 :

" Le songe d'une nuit d'été " d'après W. Shakespeare, mise en scène par L. Franceschi

" Le miroir " de L. Franceschi, mise en scène par L. Franceschi

2012 : 

" Les misérables " de C.M. Schönberg et A. Boublil d'après V. Hugo, mise en scène par C. Borie 

" Les fourberies de Scapin " d'après Molière, mis en scène par L. Franceschi 

2011 : 

" Crac-crac " de Gilles Bellomi, mise en scène par G. Bellomi 

" Le nez " de Dmitri Chostakovitch, mise en scène par W. Kentridge 

" L'étrange noël de Mr Jack " (version concert) de D. Elfman, mise en espace par A. Michineau 

2010 : 

" L'ombre au diamant " de J.Brun, J. Racine, Molière, Sophocle, J. de la Fontaine, mise en scène par J. Brun 

2009 : 

" Les misérables " de C.M. Schönberg et A. Boublil d'après V. Hugo, mise en scène par G. Demierre 

2007 : 

" Le roi lion ", mise en scène par Julie Taymor 

" Du roi Philippe il était sire" d' E. Charnay, mise en scène par E. Charnay 

2006 : 

Mise en scène du spectacle musical de Guilhem Méric :  " Isabelle et le roi ". 

" Les vacances du professeur Feriendorf" de Vincent Dheygre, mise en scène par Vincent Dheygre 

2005 : 

" Maison à vendre" d'I. François, mise en scène par I. François 

" L'Écho de la Robine" de J. Brun, mise en scène par J. Brun 

2004 :

" Les mousquetaires" d'après A. Dumas, mise en scène par  Cotillard

" Loge bazar" d'A. de Couvois, mise en scène par A. de Couvois

2003 : 

" Vol mystérieux au pays des jouets" d' I. Génot, mise en scène par I. Génot 

2002 : 

" La Tempête" de W.Shakespeare, mise en scène d'E. Charnay 

" Destination Trenet" de J. Brun et C. Trenet, mise en scène par J. Brun 

" Thank you very much...indeed !" de S. Finnegan, mise en scène par P. Lifshutz 

2000 : 

" Yvonne princesse de Bourgogne " de W. Gombrowicz, mise en scène d' H. de Bissy 

1999 : 

" Arlequin valet de 2 maîtres " d'après C. Goldoni, mise en scène de T. Cafiero 

1998 : 

" Tambours dans la nuit " d'après B. Brecht, mise en scène par J. Bouffier 

1996 : 

" L'avare" de Molière, mise en scène de T. Cafiero 

" Rien ne sert de courir" d'après M. Aymé, moyen-métrage réalisé par P. Vilalte 

1994 : 

" Squatt " de J.P. Milovanoff, mise en scène de J. Bouffier 

" Courteline est dans l'escalier " de Courteline et P. Vilalte, mise en scène par P. Vilalte 

1993 : 

" L'épouse campagnarde" de W. Wincherley, mise en scène par P. Vilalte 

1992 : 

" Baroufe à Chioggia " de C. Goldoni, mise en scène par P. Vilalte 

1991 : 

" Le tricorne ," d' A. Casona, mise en scène par P. Vilalte 

" Le timide et la fausse servante " d' O. Goldsmith, mise en scène par P. Vilalte 

1990 : 

" Capitaine Fracasse " d'après T. Gauthier, mise en scène par P. Vilalte 

1989 : 

" Picrochole " d'après F. Rabelais, mise en scène par P. Vilalte 

" Si la forêt un jour... " , court-métrage de P. Préboist 

1988 : 

Clip vidéo pour une association de consommateurs sur la conduite accompagnée 

Acteur français de théâtre
Naissance en septembre 1973
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier